Gutzelnig ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Gutzelnig (* 1956), österreichischer Autor von EDV-Software
 Reinhold Gutzelnig (1958–2014), österreichischer Motorradrennfahrer